

Titres d'œuvre 
 La Légende de Zorro (The Legend Of Zorro), film américain réalisé par Martin Campbell (2005).
 La Légende de Zorro (怪傑ゾロ Kaiketsu Zoro), série télévisée d'animation italo-japonaise.
 La Légende de Zorro, roman tiré du film homonyme.

Voir aussi